Иоганна Вольф:
 Вольф, Иоганна (1858—1943) — немецкая писательница.
 Вольф, Иоганна (1900—1985) — главный секретарь Адольфа Гитлера.